Інабе (Міє)
Повіт Інабе
Річка Інабе